Ken Ishikawa (Okinawa, 6 februari 1970) is een voormalig Japans voetballer.

Carrière
Ken Ishikawa speelde tussen 1992 en 2003 voor Nagoya Grampus Eight, Vegalta Sendai, Mito HollyHock en JEF United Ichihara.

Statistieken

Externe link

Japans voetballer